Nagroda Grammy w kategorii Best Metal Performance (pol. „Najlepsze Metalowe Wykonanie”) została pierwszy raz przyznana w 1990 roku. Od 1992 do 1994 roku zmieniono jej nazwę i przyznawano jako Best Metal Performance with Vocal. W tej dziedzinie zwyciężył zespół Metallica, który w tej kategorii otrzymał aż sześć statuetek.

Nagrody

Przypisy 

Nagrody Grammy